Matěj Gryll z Gryllova (1551 Rakovník – 2. září 1611 Žatec) byl humanistický básník, učitel a žatecký městský písař.

Život 
Narodil se do rodiny rakovnického purkmistra Jana Grylla z Gryllova, který byl také literárně činný, podobně jako Matějův mladší bratr Jan. Studoval na pražské univerzitě, kde roku 1570 získal bakalářský a v roce 1576 i mistrovský titul, vzdělání si prohluboval také ve Wittenbergu a později, když působil jako hofmistr u Jeronýma Šlika, i Ženevě a Basileji. V Čechách kromě své alma mater působil jako rektor pražské starohavelské školy, učil ve Slaném, Lounech a Táboře. V letech 1577 a 1578 byl proboštem pražské koleje Karla IV. a v roce 1581 děkanem na artistické fakultě. Už o rok později ale svou akademickou dráhu ukončil a stal se písařem v Žatci, kde se také oženil. Postupně si vydobyl značné vážnosti, takže např. zastupoval město na českém sněmu a byl členem komise pro sjednocení zemského zřízení a městských práv. Napsal několik básní a především spis O kometách (1578), o něž se jako o zázračná boží znamení zajímal. Vzhledem k tomu je po něm pojmenována planetka (24662) Gryll.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Čeští básníci
Čeští humanisté
Erbovní měšťané
Narození v roce 1551
Narození v Rakovníku
Úmrtí v roce 1611
Úmrtí 2. září
Úmrtí v Žatci
Muži